Magas de Cirene, governador i rei de Cirene 308 a 258 aC
 Magas (príncep), príncep de Cirene